Domici Flor (en llatí Domitius Florus) va ser un senador romà de començaments del .

Expulsat del senat per la influència de Plaucià fou restaurat en el seu càrrec a l'inici del regnat de Macrí, que el va nomenar tribú de la plebs.

Referències 

Senadors romans
Gens Domícia